Metu steht für:
 Metu (Woreda), Ortschaft in der Illubabor-Zone, Äthiopien
 Metu, möglicher Sprachdialekt der Drung-Sprache innerhalb der Nungischen Sprachen

Metu ist der Familienname folgender Personen:
 Emilian Metu (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Obinna Metu (* 1988), nigerianischer Sprinter

METU steht für:
 Middle East Technical University (dt. Technische Universität des Nahen Ostens), staatliche Universität in Ankara, Türkei

Abkürzung